Drinkeldodenkarkhoff steht für:
 Drinkeldodenkarkhoff (Borkum), einen Friedhof der Heimatlosen auf Borkum
 Drinkeldodenkarkhoff (Spiekeroog), einen Friedhof der Heimatlosen auf Spiekeroog